Arise Therefore è il quarto album in studio del musicista statunitense Will Oldham, pubblicato nel 1996 a nome Palace Music (o Palace).

Tracce

Collegamenti esterni